Ari Ahonen (né le  à Jyväskylä en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il commence sa carrière senior en SM-liiga avec le JYP Jyväskylä. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Devils du New Jersey en , en . En 1999, il signe au HIFK. De 2001 à 2006, il part sa carrière en Amérique du Nord. Il assigné par les Devils au club-école des River Rats d'Albany en Ligue américaine de hockey. En 2007, il intègre l'effectif du Frölunda HC en Elitserien. Il joue depuis 2009 en SM-liiga pour KalPa Kuopio.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques en carrière 

|-
| 1997-1998 || JYP Jyväskylä || Jr. B SM-Sarja || 31 || || || ||  || 64 || 2,09 || || || 2 || 5 || 5 || 0 || 302 || 8 || 1,59 || || 1 || 0
|-
| 1997-1998 || JYP Jyväskylä || Jr. A SM-liiga || 3 || 1 || 1 || 0 || 54 || 6 || 6,67 || 73,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || JYP Jyväskylä || Jr. B SM-Sarja || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 7 || || || || || 2,88 || 91,9 || 0 || 0
|-
| 1998-1999 || JYP Jyväskylä || Jr. A SM-liiga || 24 || 10 || 10 || 1 ||  || 70 || 2,90 || 90,6 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || HIFK || SM-liiga || 24 || 11 || 9 || 1 ||  || 70 || 3,11 || 90,1 || 1 || 0 || 2 || 0 || 2 || 119 || 7 || 3,53 || 88,5 || 0 || 0
|-
| 1999-2000 || HIFK || Jr. A SM-liiga || 11 || 7 || 3 || 1 || 664 || 22 || 1,99 || 92,9 || 3 || 0 || 3 || 0 || 3 || 177 || 13 || 4,40 || 86,5 || 0 || 0
|-
| 2000-2001 || HIFK || SM-liiga || 37 || 18 || 12 || 4 ||  || 97 || 2,77 || 92,0 || 2 || 27 || 5 || 2 || 3 || 395 || 9 || 1,36 || 96,1 || 1 || 0
|-
| 2001-2002 || River Rats d'Albany || LAH || 36 || 6 || 22 || 6 ||  || 106 || 3,02 || 91,4 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || River Rats d'Albany || LAH || 38 || 13 || 20 || 3 ||  || 110 || 3,04 || 89,8 || 1 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || River Rats d'Albany || LAH || 50 || 13 || 30 || 6 ||  || 150 || 2,99 || 90,2 || 2 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || River Rats d'Albany || LAH || 38 || 16 || 20 || 1 ||  || 114 || 3,12 || 91,0 || 4 || 44 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || River Rats d'Albany || LAH || 16 || 3 || 13 || 0 || 949 || 63 || 3,98 || 89,2 || 0 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Blues Espoo || SM-liiga || 5 || 1 || 2 || 2 || 308 || 13 || 2,53 || 92,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Jokerit Helsinki || SM-Liiga || 20 || 9 || 6 || 5 ||  || 54 || 2,67 || 90,6 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Frölunda HC || Elitserien || 47 || || || ||  || 115 || 2,52 || 89,7 || 4 || 12 || 7 || || || 411 || 17 || 2,48 || 90,8 || 1 || 0
|-
| 2008-2009 || Frölunda HC || Eliteserien || 14 || || || || 503 || 24 || 2,86 || 88,6 || 1 || 0 || 2 || || || 23 || 0 || 0,00 || 100 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || KalPa Kuopio || SM-liiga || 43 || 22 || 13 || 5 ||  || 94 || 2,28 || 90,3 || 6 || 0 || 10 || 5 || 5 || 636 || 25 || 2,36 || 89,5 || 0 || 
|-
| 2010-2011 || KalPa Kuopio || SM-liiga || 51 || 23 || 15 || 11 ||  || 106 || 2,13 || 91,6 || 4 || 2 || 7 || 3 || 3 || 404 || 18 || 2,68 || 89,7 || 2 || 2
|-
| 2011-2012 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 28 || 19 || 8 || 1 ||  || 57 || 2,16 || 92,9 || 3 || 2 || 12 || 5 || 7 || 677 || 32 || 2,84 || 91,5 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 40 || 20 || 13 || 6 ||  || 81 || 2,04 || 92,4 || 4 || 0 || 5 || 2 || 3 || 259 || 11 || 2,55 || 91,4 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Barys Astana || KHL || 36 || 19 || 12 || 5 ||  || 88 || 2,53 || 91,4 || 2 || 0 || 1 || 0 || 0 || 67 || 2 || 1,79 || 94,3 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Admiral Vladivostok || KHL || 5 || 1 || 4 || 0 || 254 || 21 || 4,97 || 83,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Ässät Pori || Liiga || 21 || 8 || 8 || 3 ||  || 49 || 2,62 || 90,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Ässät Pori || Liiga || 18 || 8 || 8 || 0 ||  || 41 || 2,45 || 91,0 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Herning Blue Fox || Metal Ligaen || 32|| || || || || ||2,33 ||91,1 || || || 3 ||  ||  ||  ||  || 3,39 || 85,7 ||  ||

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde moins de 18 ans
1999: élu dans l'équipe d'étoiles.
1999: élu meilleur joueur.

Championnat du monde junior
2001: élu dans l'équipe d'étoiles.

Finlande
2001: élu meilleur joueur de moins de 20 ans.

Références

Voir aussi 

Naissance à Jyväskylä
Naissance en février 1981
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du HIFK
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Barys Astana
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Herning IK